Estados Unidos
 Rice Lake (Minnesota) — região censitária
 Rice Lake (Wisconsin) — cidade

Desambiguações de topônimos